Öschelbronn ist ein Ortsname in Baden-Württemberg:

Gemeinde:
 Öschelbronn, alte Bezeichnung der Gemeinde Eschelbronn, Rhein-Neckar-Kreis

Ortsteile:
 Öschelbronn (Berglen), Gemeindeteil und Dorf von Gemeinde Berglen, Rems-Murr-Kreis
 Öschelbronn (Gäufelden), Gemeindeteil von Gäufelden, Landkreis Böblingen
 Öschelbronn (Niefern-Öschelbronn), Gemeindeteil und Dorf von Niefern-Öschelbronn, Enzkreis